Willem Maas (architect), Nederlands architect (1897-1950)
 Willem Maas (burgemeester), Nederlands burgemeester (1884-1964)